Дивізіон 2: 1956–57 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІФК Ескільстуна, Мутала АІФ, ГІФ Сундсвалль і «Ергрюте» ІС (Гетеборг). 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ІФК Ескільстуна та Мутала АІФ.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 12 || 2 || 4 || 51 || 30 || 21 || 26
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 12 || 2 || 4 || 45 || 27 || 18 || 26
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 10 || 5 || 3 || 50 || 30 || 20 || 25
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Буденс БК|| 18 || 11 || 3 || 4 || 42 || 23 || 19 || 25
|-
| 5||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 10 || 1 || 7 || 48 || 32 || 16 || 21
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 18 || 6 || 3 || 9 || 29 || 41 || -12 || 15
|-
| 7 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 18 || 6 || 0 || 12 || 32 || 43 || -11 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style="text-align:left"|ІФ «Фріска Вільйор» (Ерншельдсвік)|| 18 || 5 || 1 || 12 || 27 || 56 || -29 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"| «Фагервікс» ГФ (Тімро)|| 18 || 4 || 2 || 12 || 30 || 45 || -15 || 10
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Юсне АІК|| 18 || 3 || 3 || 12 || 23 || 50 || -27 || 9
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 15 || 3 || 4 || 45 || 20 || 25 || 33
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Еребру СК|| 22 || 13 || 4 || 5 || 52 || 26 || 26 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 12 || 5 || 5 || 49 || 30 || 19 || 29
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 22 || 9 || 7 || 6 || 40 || 27 || 13 || 25
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 9 || 6 || 7 || 39 || 41 || -2 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Чепінг ІС|| 22 || 8 || 6 || 8 || 45 || 40 || 5 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Катрінегольмс СК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 51 || 51 || 0 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Буфорс|| 22 || 7 || 5 || 10 || 36 || 40 || -4 || 19
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Сурагаммарс ІФ|| 22 || 8 || 2 || 12 || 35 || 47 || -12 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 22 || 6 || 5 || 11 || 20 || 37 || -17 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Авеста АІК|| 22 || 5 || 6 || 11 || 37 || 50 || -13 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Карлстадс БІК|| 22 || 4 || 2 || 16 || 28 || 68 || -40 || 10
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Мутала АІФ|| 22 || 13 || 6 || 3 || 48 || 27 || 21 || 32
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 14 || 3 || 5 || 56 || 29 || 27 || 31
|-
| 3 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 13 || 5 || 4 || 48 || 26 || 22 || 31
|-
| 4 ||style="text-align:left"|Геганес БК|| 22 || 13 || 3 || 6 || 51 || 30 || 21 || 29
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 10 || 9 || 3 || 51 || 33 || 18 || 29
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 22 || 9 || 6 || 7 || 56 || 44 || 12 || 24
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 22 || 7 || 5 || 10 || 32 || 39 || -7 || 19
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Роо ІФ|| 22 || 6 || 6 || 10 || 33 || 35 || -2 || 18
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 8 || 0 || 14 || 34 || 53 || -19 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Нибру ІФ|| 22 || 6 || 3 || 13 || 35 || 61 || -26 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|БК «Кенті» (Лінчепінг)|| 22 || 6 || 1 || 15 || 37 || 59 || -22 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 22 || 3 || 1 || 18 || 33 || 78 || -45 || 7
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)|| 22 || 17 || 2 || 3 || 72 || 26 || 46 || 36
|-
| 2 ||style="text-align:left"|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)|| 22 || 15 || 4 || 3 || 52 || 24 || 28 || 34
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Ваггеридс ІК|| 22 || 13 || 3 || 6 || 51 || 33 || 18 || 29
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 11 || 4 || 7 || 47 || 34 || 13 || 26
|-
| 5||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 12 || 1 || 9 || 44 || 32 || 12 || 25
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 9 || 5 || 8 || 41 || 44 || -3 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Гускварна ІФ|| 22 || 7 || 4 || 11 || 45 || 39 || 6 || 18
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІК «Оддевольд» (Уддевалла)|| 22 || 6 || 6 || 10 || 43 || 39 || 4 || 18
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Чінна ІФ|| 22 || 7 || 3 || 12 || 32 || 48 || -16 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)|| 22 || 6 || 3 || 13 || 26 || 58 || -32 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Скара ІФ|| 22 || 6 || 3 || 13 || 24 || 67 || -43 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФК Тролльгеттан|| 22 || 3 || 2 || 17 || 25 || 58 || -33 || 8
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ГІФ Сундсвалль - ІФК Ескільстуна 1-1, 2-2, 0-3
 «Ергрюте» ІС (Гетеборг) - Мутала АІФ  3-4, 0-4

ІФК Ескільстуна та Мутала АІФ підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1956 у Швеції
1957 у Швеції